Alseuosmia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alseuosmia ingår i familjen Alseuosmiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Alseuosmia